Диспетчер (; ; ;  ) – 

 Оперативний розпорядник, який забезпечує виконання виробничих графіків, координує за допомогою системи диспетчеризації взаємодію всіх ланок підприємств. 
 Особа, програма, які визначають порядок надання загального ресурсу, регулюють хід будь-якого процесу та координують взаємодію ланок системи. ГОСТ 29099-91. 
 В обчислювальній техніці — планувальник операційної системи (), що здійснює розподіл процесорного часу між багатьма процесами, або ж розподіл ресурсів введення-виведення ().

Див. також 

 Диспетчерська служба
 Програма-диспетчер
 Автодиспетчер
 Авіадиспетчер
 Аеродромний диспетчерський пункт
 Диспетчер (операційна система)

Література 
 

Професії
Диспетчеризація